Trompete — instrumento musical, também conhecido como trombeta
Rio Trombetas — rio que banha o estado do Pará, Brasil
Peixe-trombeta — peixe da família dos Aulostomidae
 Trombeta (planta) ou Brugmansia suaveolens  — planta chamada popularmente lírio

Ver também
Sete trombetas - na tradição cristã, o sinal da segunda vinda de Jesus

Desambiguação